Зацный Михаил Михайлович (23.10.1937 — 23.08.2010) – звеньевой механизированного звена колхоза имени Петровского в селе Петровка Щорского района Черниговской области Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 23 октября 1937 года в селе Петровка. Рано остался без отца, погибшего на фронте Великой Отечественной войны.

Одновременно с учёбой в школе в летние месяцы трудился в колхозе на различных работах. После окончания семи классов школы начал работать прицепщиком в местном колхозе.

Был призван в Советскую Армию. После увольнения в запас вернулся родное село и работал трактористом. 

Одним из первых освоил зерновой комбайн СК-3. В 1965 году был назначен звеньевым механизированного звена по выращиванию картофеля без затрат ручного труда – одного из первых в районе. Благодаря применению достижений агротехники постоянно получал урожаи по 170–180 центнеров с гектара.

За годы восьмой пятилетки (1966–1970) вырастил 10 645 тонн картофеля, достигнув среднегодовой урожайности 208 центнеров картофеля с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, М. М. Зацному было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Продолжал работать звеньевым. Участвовал во внедрении новых сортов картофеля «Сеянец-68», «Гатчинская», «Олев».

В результате, уже к началу 1970х годов колхоз им. Петровского выращивал крупнейшие в районе урожаи картофеля.

После того, как М. М. Зацный вырастил рекордный урожай картофеля (свыше 440 центнеров картофеля с 1 гектара), сведения о нём были включены в учебную программу в школах Щорского района.

Умер 23 августа 2010 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 орден Ленина
 два ордена Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Працею звеличені. Кн. 1 - К.: Урожай, 1973.

Ссылки 
 Зацный Михаил Михайлович / интернет-сайт "Герои страны"